Grünbach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Grünbach, Sachsen, kommun, Sachsen,

Österrike 

 Grünbach am Schneeberg, Niederösterreich, Politischer Bezirk Neunkirchen, 
 Grünbach, Oberösterreich, Politischer Bezirk Freistadt,